Евангельские Марии — в Новом Завете фигурирует несколько женщин по имени Мария, что порой вызывает путаницу в их идентификации, в том числе из-за противоречий в списке жён-мироносиц и женщин, присутствовавших при Распятии.

Персонажи 
 Дева Мария
 Мария Клеопова — одна из жен-мироносиц (). Отождествляется с Марией — матерью Иакова, Иосии и Иуды, которая присутствует при распятии в  и . В  она названа «другой Марией», чтобы избежать путаницы с сопровождающей её Марией Магдалиной. Наконец, в  Мария Клеопова упомянута сразу за словами «сестра Матери Его». Вероятно, за этими словами должна следовать запятая, так как с точки зрения ономастики маловероятно, чтобы у Девы Марии была родная сестра с точно таким же именем, хотя согласно некоторым вариантам предания у св. Анны было три дочери по имени Мария: дева Мария, Мария Клеопова и Мария Зеведеева. У Иоан. 19:25 читаем, что при кресте Иисуса стояли «Матерь Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» . Та же группа женщин упоминается у Матфея, состоящая из Марии Магдалины и Марии Матери Иакова и Иосии, и матери сыновей Зеведеевых (), и у Марка — Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Соломия (). Из этого вытекает, что Мария Клеопова и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии — одно и то же лицо, и что она была сестрой Матери Иисуса. Эту Марию видим в первый раз при распятии, затем видим её вечером того же дня, сидящую при гробе Иисуса, и рано утром в день воскресения она была вторично там с ароматами, которые приготовила в пятницу вечером. Она была одной из видевших явление ангелов, которые сказали, что Иисус жив (). Некоторые предполагают, что упомянутые у Матфея () и дал. братья и сестры Иисуса были дети этой Марии. Срав. «Братья Иисуса». Другое предположение, что у Иоанна 19:25 возможны 4 лица, а именно: 1) Мать Иисуса, 2) Сестра Матери Его, 3) Мария Клеопова и 4) Мария Магдалина.
 Мария Зеведеева (Мария Саломеева) — мать Иакова Зеведеева и Иоанна Богослова (по другим указаниям Саломея)
 Мария Иаковлева — мать Иакова Алфеева
 Мария, сестра Лазаря
 Мария Магдалина — в католицизме отождествляется с сестрой Лазаря
 Мать Марка-Иоанна, которая имела дом в Иерусалиме, где собирались христиане. Когда Петр, освобожденный рукою ангела из темницы, пришел туда и стал стучать в дверь — «там были многие собраны и молились»; когда они отперли и увидели его, то изумились (). Из Кол. 4:10 некоторые заключают, что эта Мария была сестрой Варнавы, а из Деян. 12:12, что она подражала примеру своего брата, служа своим имением общине ( и дал.).
 Мария (Мариамь) — ревностная христианка в Риме, которая приветствуется Павлом ().

Семья святой Анны по некоторым легендам

См. также 
 Сродники Господни

Ссылки
 Э.Нюстрем.Библейский энциклопедический словарь (историко-религиозный), 1868 г.

Женщины Нового Завета
Мария Магдалина